Лакомкины — русская фамилия.
 Лакомкин, Георгий Иванович (в монашестве Геннадий; 1866-1933) — епископ РПСЦ, епископ Донской
 Лакомкин, Григорий Иванович (в монашестве Геронтий; 1872—1951) — епископ РПСЦ, епископ Костромской и Ярославский
 Лакомкин, Максим Валерьевич (род. 1985) — актёр Московского Театра «На Юго-Западе»